Liane bezeichnet:

 eine verholzende Kletterpflanze, siehe Liane (Pflanze)
 eine deutsche Schlagersängerin, siehe Liane (Sängerin)
 einen weiblichen Vornamen, siehe Liane (Vorname)
 einen Fluss in Nord-Frankreich, siehe Liane (Fluss)
 einen deutschen Film von 1956, siehe Liane, das Mädchen aus dem Urwald
 einen deutschen Film von 1987, siehe Liane (1987)
 ein Musical, siehe Liane (Musical)
 eine Kunstzeitschrift in Ost-Berlin, siehe Liane (Zeitschrift)
 LIANE – Landesweites integratives autonomes Netzwerk für Frauen und Mädchen mit Behinderung und/oder chronischen Erkrankungen in Baden-Württemberg